Первая леди Израиля () — неофициальный титул супруги президента Израиля.
С 9 июля 2021 года первой леди Израиля является Михаль Герцог, супруга действующего президента Ицхака Герцога.

Употребление термина «первая леди» 
Первоначально термин «первая леди» () использовался для обозначения супруги президента США, однако в дальнейшем стал использоваться для обозначения супруги главы любого государства, если глава не является монархом. В Израиле главой государства является президент, соответственно супруга президента считается первой леди. На старом сайте президента на английском языке (не обновлялся с 2017 года) Нехама Ривлин представлена как First Lady, однако информации о ней нет на президентском сайте на иврите. Термин не является официальным.

С титулом «первая леди» в Израиле иногда возникает путаница, поскольку президент Израиля исполняет главным образом представительские и церемониальные функции, а реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства (премьер-министра). Как супруга президента, так и супруга премьер-министра принимают участие в официальных церемониях. Случается, что супругу премьер-министра тоже называют первой леди. Так во время визита вице-президента США в Израиль в 2018 году при появлении премьер-министра Израиля Беньямина Нетанияху с супругой было объявлено по-английски: «Премьер-министр Беньямин Нетанияхуа и Первая леди Сара Нетанияху», что вызвало бурную реакцию недоумения в средствах массовой информации. Как пояснил потом руководитель протокола в интервью газете Гаарец, в Израиле нет официального тутула «первая леди», а используются два термина: «супруга президента страны» () и «супруга главы правительства» ().

Статус и функции первой леди 
Супруга президента сопровождает его в официальной деятельности как в Израиле, так и за рубежом, участвует в официальных церемониях и принимает жен иностранных лидеров, которые посещают Израиль.
 
Функции супруги президента не определены законом, однако по закону она имеет право на содержание канцелярии за государственный счет и покрытие текущих расходов на одежду, проживание, содержание жилья, медицинское обслуживание даже после того, как президент уходит в отставку или умирает.

Список первых леди Израиля

Примечания

Ссылки 
 Институт «первой леди»
 К. Ю. Ким Институт первых леди 
 Шведова Н. А. Институт первых леди 
 Закон о президенте государства. Официальный сайт Кнессета 
 Закон о президенте государства. Официальный сайт Кнессета
 Закон о правительстве. Официальный сайт Кнессета